Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2014 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Азіаго (Італія) з 6 по 12 квітня, Група В Рейк'явік (Ісландія) з 24 по 30 березня 2014 року. Кваліфікаційний турнір пройшов у Мехіко (Мексика) в березні 2014.

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Шин Со-Джун
 Найкращий захисник:  Валентина Беттаріні
 Найкращий нападник:  Кароліна Познієвська

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Сера Дограмачі
 Найкращий захисник:  Діана Крусель Посавеч
 Найкращий нападник:  Піа Прен

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   
 Архів на сайті hockeyarchives  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2014 у хокеї з шайбою